Pentti Ahola ist der Name folgender Personen:

* Pentti Ahola (Architekt) (1919–1972), finnischer Architekt
 Pentti Ahola (Musiker) (1929–2012), finnischer Jazzpianist